Ле-Амель () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Ле-Амель () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма